Жинья́к-ла-Нерт, Жіньяк-ла-Нерт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 16 км на північний захід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3602 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 9816,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 Жорж Карню (*1942) — відомий у минулому французький футболіст, воротар.

Галерея зображень

Посилання 

 Жиньяк-ла-Нерт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жиньяк-ла-Нерт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон